Enheduanna (, en-he2-du7-an-na ou En-Hedu-Ana, qui signifie peut-être « Noble ornement du dieu Ciel ») est une des filles du roi Sargon d'Akkad, princesse, prêtresse et poétesse de langue sumérienne. Elle a vécu vers le . Elle est la première personne identifiée à avoir produit une œuvre littéraire et dont le nom ainsi qu'une part significative de l'œuvre nous soient parvenus, donc peut-être la plus ancienne écrivaine qui nous est aujourd'hui connue. 
 
Elle est aussi la seule autrice connue parmi les grands auteurs de la littérature mésopotamienne.

Biographie 
Enheduanna est la fille de Sargon d'Akkad. Son père en fait la grande prêtresse du dieu tutélaire de la ville d'Ur : Nanna, le Dieu-Lune ; une des divinités majeures du panthéon mésopotamien. À sa suite, d'autres filles de rois dominant la Mésopotamie occuperont cette même fonction — comme Enmenanna, fille de Naram-Sin d'Akkad, jusqu'à la fille de Nabonide, roi de Babylone au .

Elle continue à assumer sa charge après la mort de son père, avant d'être exilée pendant le règne suivant (celui de Rimush ou de Manishtusu), peut-être pour des raisons politiques, puis réintégrée dans ses fonctions. Cet exil est évoqué dans son poème le plus fameux L'Exaltation d'Inanna. Il est aussi possible qu'elle ait été divinisée après sa mort.

Œuvre littéraire 
Enheduanna est célèbre dans la Mésopotamie antique pour avoir été à l'origine d'hymnes religieux restés en usage pendant les siècles qui suivirent.
Principalement trois hymnes à la déesse Inanna, protectrice de la dynastie d'Akkad, déesse de la guerre (et de l'amour physique) :

 in-nin-me-hus-a, (INM), La victoire d'Inanna sur l'Ebih (182 lignes)
 in-nin-sa-gur-ra, (INS), La déesse vaillante (225 lignes sur 274 donc incomplet)
 nin-me-sar-ra, (NMS), Déesse de tous les pouvoirs divins plus connu comme L'exaltation d'Inanna] (153 lignes)

Lui sont également attribués une suite de 42 poèmes figurant sur 37 tablettes retrouvées à Ur et à Nippur datant essentiellement de la Troisième dynastie d'Ur, copies de tablettes plus anciennes.

Cette suite e-u-nir est connue comme Les Hymnes de temple sumériens. Pour chacune des principales villes de l'empire de son père, Enheduanna écrit un court poème dédié au dieu tutélaire de la cité et au temple de ce dieu. 
Ces Hymnes de temple devaient constituer une nouveauté puisque, juste après sa signature Enheduanna ajoute : « Mon roi, a été créé ce qui n'avait jamais été créé auparavant ».
Enfin, l'utilisation de la première personne du singulier dans certains hymnes religieux devait également marquer une première.
Naturellement, comme souvent dans l'antiquité, une partie de cette œuvre est apocryphe, ce que confirment les anachronismes de certains des textes : mention de temples de construction postérieure à son époque ou emploi de tournures linguistiques qui ne sont pas décrites de son temps. Certains spécialistes estiment même qu'aucune des œuvres qui lui est attribuée n'est de sa main.
A contrario, Joan Westenholz estime que deux hymnes connus au dieu Nanna devraient également lui être attribués [Westenholz, 1989].

Archéologie 
Enheduanna est représentée au milieu de trois autres personnages sur un disque d’albâtre de 26 centimètres de diamètre trouvé en 1927 dans les fouilles du gipar (ou giparu = presbytère) du sanctuaire de Nanna à Ur dans un couche datée du  et actuellement visible au musée archéologique de l'université de Pennsylvanie à Philadelphie. Au dos du disque figure l'inscription : « épouse de Nanna et fille de Sargon ».

Également, des sceaux et impressions des sceaux de certains de ses serviteurs ont été découverts à Ur.

Hommages 
Enheduanna est l'une des  dont le nom figure sur le socle de l'œuvre contemporaine The Dinner Party de Judy Chicago. Elle y est associée à la déesse Ishtar, troisième convive de l'aile I de la table.

Depuis 2015, un cratère de la planète Mercure est nommé Enheduanna en son honneur.

Notes et références

Bibliographie 
  Hallo, W. W. et J.J.A. Van Dijk, The Exaltation of Inanna, Yale University Press, 1968
 Bottéro, Jean, La Victoire d’Inanna sur l’Ebih, lorsque les Dieux faisaient l’Homme, Paris Gallimard, 1989
  Zgoll, Annette, Der Rechtsfall der En-hedu-Ana in dem Lied nin-me-sar-ra, Ugarit Verlag, Munchen, 1997
 J.-J. Glassner, « En-hedu-Ana, une femme auteure en pays de Sumer au  millénaire ? », dans F. Briquel-Chatonnet, S. Farès, B. Lion et C. Michel (dir.) Femmes, cultures et sociétés dans les civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l’Antiquité, Topoi supplément 10, 2009,  https://www.persee.fr/doc/topoi_1764-0733_2009_act_10_1_2665
  Princess, Priestess, Poet: The Sumerian Temple Hymns of Enheduanna, Betty De Shong Meador (auteur), John Maier (avant-propos), 2009
 , ,  Inanna - Lady of Largest Heart traduit en espagnol par Susana Wald: Tres grandes poemas de Enjeduana dedicates a Inanna, Universidad Autonoma de  la Ciudad de Mexico, 2009 et en italien sous le titre Inanna, Signora dal cuore immenso, Venexia, 2009.
 .
Denise Le Dantec, "Enhehuaduanna, La femme qui mange les mots" illustré par Liliane Giraudon, édité par l'Atelier de l'Agneau, 2021

Liens externes 

 
 
 Les Odyssées du Louvre, épisode 12 : Enheduanna, première poétesse de l'Histoire, podcast pour la jeunesse coproduit par France Inter et le Musée du Louvre, 20 avril 2022 (18 minutes)

Empire akkadien
Poétesse
Littérature mésopotamienne
Personnalité du Proche-Orient ancien
Personne mentionnée sur The Dinner Party
Princesse
Personnalité du XXIIIe siècle av. J.-C.
Religion au IIIe millénaire av. J.-C.
Pionnière en littérature